Münchehofe – comune tedesco
 Münchehofe – frazione della città tedesca di Müncheberg
 Münchehofe – frazione del comune tedesco di Hoppegarten